Хупаре има више значења:

 Хупаре, Ел Мескитал (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хупаре (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику